Jordan Taylor puede hacer referencia a:
Jordan Michael Taylor, baloncestista estadounidense (1989- )
Jordan Taylor, piloto estadounidense (1991- )
Jordan Taylor Hanson, cantante estadounidense (1983- )